Евросерия Формулы-3 2004 был вторым годом существования главной европейской серии Формулы-3. Чемпионат состоял из десяти этапов – в каждом по две гонке и проходил на различных европейских трассах. Каждый уик-энд состоял из полуторачасовой сессии свободных заездов в пятницу (проходила одна или две сессии) и двух 30-минутных квалификационных сессий. Затем следовала гонка протяжённостью 110 км в субботу и протяжённостью 80 км в воскресение. За поул в каждой квалификационной сессии давалось одно очко, очки получала первая восьмёрка финишировавших по классической системе 10-8-6-5-4-3-2-1. Чемпионом стал британец Джейми Грин, который помог добиться титула в командном зачёте своей команде ASM Formule 3.

Команды и пилоты 

Изменения по ходу сезона
Пилот «ASM» Эрик Салиньон пропустил два последних этапа в Брно и Хоккенхайме, но его заменили не сразу. Адриан Сутиль покинул команду «Team Kolles» и занял болид #27 Салиньона в Хоккенхайме, а его место в команде «Kolles» занял Максимилан Гётц. В «Team KMS», Александроса Маргаритиса заменил бразилец Рубен Каррапатазо, начиная с этапа в Нюрбургринге. Маргаритис вернулся в серию с новой командой из кубка Немецкой Ф3 «AB Racing Performance». В команде Swiss Racing Team, Денниса Фурхгайма заменил Алехандро Нуньес, после пропуска этапов 3 и 5, а также провале квалификации на этапе в По. Его напарник Фернандо Риз, пропустил этапы 3 и 4 и место в болиде #20 досталось Петеру Элькману.

Временами появлялись: британец Дерек Хейс на третьем болиде команды «Team Ghinzani» в Брно; пилот TME Росс Звольсман смог принять участие лишь в первом этапе; пилоты Coloni Lola вернулись в чемпионат Итальянской Формуле-3 после участия в двух первых этапах; Японец Кохэй Хиратэ совершил свой дебют в Евросерии на четвёртом болиде команды «Prema Powerteam» в Зандвоорте, а также принял участие в Хоккенхайме.

Календарь

Результаты сезона 

1 Примечания: Эрик Салиньон был лишён поул-позиции из-за штрафа в 10 мест за смену мотора после аварии в первой гонке. Команда смогла восстановить прежний двигатель и вернулась на первую линию стартового поля, но очко за поул гонщик не получил.

Ссылки 

 Forix.autosport.com  
 Speedsport Magazine  
 Formel3guide.com  
 F1Prospects.com 

Европа
2004